Гродеково () — село в Жамбылском районе Жамбылской области Казахстана. Административный центр Гродековского сельского округа. Находится вблизи границы с Киргизией, примерно в 6 км к юго-востоку от города Тараз, административного центра области, на высоте 666 метров над уровнем моря. Код КАТО — 314039100.

Население 
В 1999 году численность населения села составляла 4356 человек (2110 мужчин и 2246 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 4085 человек (2020 мужчин и 2065 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Жамбылская область)